Branicki est le nom de deux familles nobles de Pologne: Branicki Gryf et Branicki Korczak.

Personnages notables 
 Jan Klemens Branicki de Gryf, général polonais (1688-1711)
 Franciszek Ksawery Branicki de Korczak, général polonais, mort en 1819
 Władysław Grzegorz Branicki, militaire polonais dans l'armée russe (1783-1843)
 Xavier Branicki de Korczak, exilé politique polonais devenu français (1816-1879)

Homonymie de patronyme